Сливовица может означать:
 Сливовица — сливовый бренди (ракия), широко распространённый во всех балканских странах.
 Сливовица — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Златарица.

См. также 
 Шливовица (значения)